Кали́нковичи — станция в Калинковичах. Калинковичский узел включает в себя станции: Калинковичи-Восточные, Калинковичи-Западные, Калинковичи-Южные и о.п. Дубровичи. Сама станция имеет 2 парка: Полесский и Подольский. Пассажирское здание расположено в Полесском парке. Пассажирские и пригородные поезда прибывают и оправляются с 1-3 путей.

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение 
На пригородных поездах можно доехать до: Жлобина, Словечно, Гомеля, Житковичей, Хойников.

Примечания 

Станции Гомельского отделения Белорусской железной дороги
Железнодорожные вокзалы по алфавиту